Die Football League Second Division 1907/08 war die 16. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Bradford City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leicester Fosse in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1908/09 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bolton Wanderers und FC Birmingham die Plätze ein.

Der FC Stoke verzichtete im Jahr darauf aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf eine erneute Teilnahme an der Second Division. Aus der Second Division absteigen musste Lincoln City F.C. Daneben bangten auch Grimsby Town und der FC Chesterfield um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1908/09 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Stoke und Lincoln nahmen in der folgenden Spielzeit die Aufsteiger Tottenham Hotspur und Bradford Park Avenue ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1907-08 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1907/08
1907